Jesteś tam, Chelsea? (Are You There, Chelsea?, 2012) – amerykański serial telewizyjny nadawany przez stację NBC od 11 stycznia do 28 marca 2012 roku. W Polsce nadawany jest na kanale Comedy Central Polska od 3 września 2012 roku. Od 5 listopada 2012 roku serial nadawany jest na kanale VIVA Polska. Oparty na bestsellerze autorstwa Chelsea Handler pt. „Are You There, Vodka? It's Me, Chelsea”.

Serial opowiada o Chelsea Newman, która pracuje jako kelnerka na bardzo prestiżowych imprezach.

Obsada 
 Laura Prepon jako Chelsea Newman
 Jake McDorman jako Rick Miller
 Lauren Lapkus jako Dee Dee
 Lenny Clarke jako Melvin
 Ali Wong jako Olivia
 Mark Povinelli jako Todd

Drugoplanowi 
 Chelsea Handler jako Sloane Bradley
 Natasha Leggero jako Nikki Natoli

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Seriale telewizyjne zakończone w 2012
Programy telewizji NBC